A Will and a Way – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
A Will and a Way – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Brabin
A Will and a Way – film del 1922 diretto da H. Manning Haynes